Хэндлер ( < < , ) — фамилия. Известные носители:
 Хэндлер, Дэниел (; род. 1961) — американский писатель и сценарист
 Хэндлер, Эван (; род. 1970) — американский актёр.
 Хэндлер, Эллиот (; 1916—2011) — американский предприниматель.
 Хэндлер, Челси (; род. 1975) — американская актриса и телеведущая, продюсер.
 Хэндлер, Рут (; 1916—2002) — американский предприниматель, создательница куклы Барби.

См. также 
 Гендлер
 Хендлер